Příjmení Hofer nosí více osobností:

 Andreas Hofer (1767–1810) – tyrolský vlastenec
 Andreas Hofer (politik) (1833–1881) – rakouský politik, vnuk Andrease Hofera
 Anton Hofer (1796–1869) – rakouský politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Daniel Hofer (* 1983, [?]) – rakouský fotbalista
 Godefroy Hofer – francouzský spisovatel
 Hans Hofer (herec) (1907–1973) – česko-rakouský herec a režizér
 Hans Hofer (1866–1930) – rakouský politik
 Hans Hofer (1863–1941) – rakouský politik
 Johann Laurenz Hofer (1856–1926) – českoněmecký novinář a politik
 Josef Hofer (1871–1947) – katolický kněz, učitel, novinář, náboženský spisovatel a politický publicista, autor povídek a črt
 Karl Hofer (1878–1955), německý expresionistický malíř
 Lorenz Hofer (1818–1890) – rakouský politik, poslanec Říšské rady
 Lukas Hofer (* 1989) – italský biatlonista, olympijský medailista 
 Norbert Hofer (* 1971) – rakouský politik FPÖ

fiktivní osoby
 Manfred Meier-Hofer

Rozdělení 
 Hofer
 Rakousko, Německo, Švýcarsko, Polsko, Francie, Nizozemsko
 Höfer
 Rakousko, Německo, Švýcarsko, Polsko, Francie, Nizozemsko
 Hoefer
 Rakousko, Německo, Švýcarsko, Polsko, Francie, Nizozemsko

Podobná příjmení 
 Höfer, Hoffer, Höffer (-oe-), Hofert
 Hofmann, Hoffmann, Hoffman

Externí odkazy 
 

Bavorská příjmení
Česká příjmení
Německá příjmení